Marien-Schule bezeichnet:
 Marien-Schule (Flensburg), Schule in Flensburg
 Marien-Schule (Lübeck), Schule in Lübeck

Siehe auch:
 Marienschule